Wimbledon 2022 představoval 135. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny a 54. v otevřené éře – nejstaršího turnaje světa, který se konal od pondělí 27. června do neděle 10. července 2022. Grand Slam tradičně probíhal na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. 

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a All England Club jako jediný travnatý major, který se stal součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP Tour a žen WTA Tour. Jednalo se o první ročník, v němž byla část singlových osmifinále hrána podle plánu již v první neděli (v minulosti se čtyřikrát v tento den hrálo kvůli skluzu pro déšť). Tím skončila tradice volného dne a tzv. „šíleného pondělí“, kdy se konaly všechny zápasy čtvrtého kola během druhého pondělí. V neděli 3. července rovněž proběhla oslava 100letého výročí konaní zápasů na klubové adrese v Church Road.

Wimbledon 2022 se stal druhým ze čtyř navazujících grandslamů, na nichž byl testován jednotný formát ukončení rozhodujících setů téměř všech soutěží dospělých, juniorů i vozíčkářů včetně kvalifikací. Za stavu her 6–6 v rozhodující sadě tak poprvé následoval tiebreak do 10 bodů, s minimálně dvoubodovým rozdílem. Při osvědčení sjednoceného formátu jej ITF plánovala implementovat do pravidel. Pouze juniorské a vozíčkářské čtyřhry se konaly bez výhod a se zkrácenou hrou do 10 bodů namísto rozhodující sady. Po třech letech se vrátil turnaj legend a premiérově se uskutečnila juniorská dvouhra v kategorii 14letých.

V důsledku ruské invaze na Ukrajinu zakázal All England Club v dubnu 2022 účast ruským a běloruským tenistům. Řídící tenisové organizace ATP, WTA a ITF rozhodnutí kritizovaly a v květnu na něj reagovaly nepřiznáním wimbledonských bodů do žebříčků ATP a WTA. Tenistům se tak body pouze odečetly z ročníku 2021 či 2019.

Počtvrté v řadě dvouhru vyhrál Srb Novak Djoković, což se napříč všemi grandslamy v otevřené éře před ním podařilo pouze Borgovi, Samprasovi, Federerovi a Nadalovi. Sedmou trofejí sdílel druhé místo ve Wimbledonu a druhý byl i v počtu celkově získaných titulů z dvouhry grandslamu. Jako první muž si na majorech zahrál 32. finále. Od sezóny 2017 získali členové tzv. Velké trojky – Nadal, Djoković a Federer, 20 z 22 grandslamových titulů a celkově ovládli 59 ze 69 naposledy odehraných grandslamů.

Ženskou dvouhru vyhrála Jelena Rybakinová, která se stala první kazachstánskou šampionkou grandslamové dvouhry bez ohledu na pohlaví. Rodačka z Moskvy, v níž během londýnského turnaje stále žila, se zákazu startu Rusů vyhnula díky nabytí kazachstánského občanství v červenci 2018. První grandslam z mužské čtyřhry si odvezli Australané Matthew Ebden a Max Purcell. Po čtyřech letech v All England Clubu triumfovaly opět Češky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, jež se staly šestým párem otevřené éry s alespoň pěti grandslamy.

135. ročník 

135. ročník se tradičně odehrával v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Premiérový ročník se v něm uskutečnil roku 1877. Na novou adresu v ulici Church Road se oddíl přestěhoval v roce 1922. V první neděli 3. července 2022 tak proběhla oslava 100 let konání tenisových klání na centrálním dvorci za účasti wimbledonských šampionů. Na pažit arény byli uvedeni jednonásobní vítězové Angela Mortimerová, Ann Jonesová, Stan Smith, Jan Kodeš, Pat Cash, Conchita Martínezová, Martina Hingisová, Goran Ivanišević, Lleyton Hewitt, Marion Bartoliová, Angelique Kerberová a Simona Halepová, dvojnásobní vítězové Stefan Edberg, Rafael Nadal, Petra Kvitová a Andy Murray, trojnásobní vítězové Margaret Smithová Courtová, John Newcombe, Chris Evertová a spolumoderátor ceremoniálu John McEnroe, čtyřnásobný vítěz Rod Laver, pětinásobní vítězové Björn Borg a Venus Williamsová, šestinásobní vítězové Billie Jean Kingová s Novakem Djokovićem a nakonec osminásobný vítěz a mužský rekordman Roger Federer. Absolutní držitelce rekordu, devítinásobné šampionce Martině Navrátilové, v účasti zabránil pozitivní test na covid-19 z rána dne ceremoniálu. Přítomni nebyli ani Australané Goolagongová, Emerson a Bartyová, manželé Grafová s Agassim, rovněž tak Sampras, Mauresmová, Wadeová, Connors, Krajicek, Becker, Stich, Muguruzaová, Šarapovová či vyřazená v úvodním kole probíhajícího ročníku Serena Williamsová.

Ukončena byla tradice, podle níž se v první neděli nehrálo a všechna singlová osmifinále se konala až během tzv. šíleného pondělí. Část z nich se počínaje ročníkem 2022 začala konat již v neděli. Vyjma toho si Wimbledon připomněl platinové, 70leté výročí britské královny Alžběty II. na trůnu. K této příležitosti nechal vyrazit dvě platinové mince, jež byly použity při losu finálových utkání. Druhým kulatým výročím se stalo 100 let od založení veřejnoprávní instituce BBC, s níž grandslam spolupracoavl již 95 let. 

Z celkového počtu třiceti osmi travnatých dvorců bylo pro grandslam využito osmnáct (centr a kurty č. 1–18, vyjma č. 13) včetně tří největších: centrálního dvorce s kapacitou 14 979 diváků, kurtu č. 1, který pojmul 12 345 přihlížejících, a dvorce č. 2, do jehož ochozů mělo přístup 4 000 návštěvníků. Zbylých dvacet dva dvorců v Aorangi Parku a Southlands College sloužilo pro trénink. Jestřábí oko pro elektronickou kontrolu dopadu míčů, používané od roku 2006, bylo podruhé umístěno na všech dvorcích. V rámci sjednocení konců rozhodujících sad v téměř všech grandslamových soutěžích, následoval poprvé za stavu gamů 6–6 tiebreak do 10 bodů, s minimálně dvoubodovým rozdílem.

Grand Slam proběhl mezi 27. červnem až 10. červencem 2022. Zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, singly i debly juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, a také dvouhry se čtyřhrou vozíčkářů i kvadruplegiků v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. Počet párů mixu byl trvale snížen ze 48 na 32. Po třech letech se do programu vrátil turnaj mužských a ženských legend a poprvé i v soutěži smíšených dvojic. Premiéru měla juniorská dvouhra v kategorii 14letých. Mezi 20. až 23. červnem 2022 se konaly kvalifikační turnaje v areálu Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton. Po dvou letech proticovidových omezení byla obnovena plná kapacita areálu, s maximální naplněností 42 tisíce diváků na den. 

Oficiální míče dodala firma Slazenger, jejíž spolupráce s klubem od roku 1902 znamenala nejdelší partnerství v historii sportovního vybavení. Na organizaci se podílelo okolo šesti tisíc osob, včetně 360 rozhodčích (hlavních a čárových) a 250 sběračů míčků, oblečených do nových úborů od amerického oděvního partnera turnaje Ralpha Laurena. Stolce hlavních rozhodčích na centru a dvorci č. 1 získaly nový design, s plánem jejich nasazení na všechny kurty v roce 2023. Pro zamezení přítomnosti holubů na dvorcích byl každý den dopoledne vypouštěn jestřáb. Vysílací práva vlastnila veřejnoprávní stanice BBC.

Nepřidělení žebříčkových bodů po zákazu účasti Rusů a Bělorusů 

Po ruském napadení Ukrajiny v závěru února 2022, které následovalo osm let po ruské anexi ukrajinského Krymu, zakázal 20. dubna 2022 All England Club start ruským a běloruským tenistům ve Wimbledonu 2022. Zpřísnil tím společné rozhodnutí řídících organizací tenisu ATP, WTA a ITF s grandslamy z března 2022 o přípustnosti další účasti Rusů a Bělorusů na okruzích, ovšem do odvolání s neutralizovaným statusem, nikoli pod hlavičkou vlajek Ruska a Běloruska. Běloruští hráči byli postihnuti zato, že jejich stát poskytl zázemí k ruskému útoku.

Vedení londýnského klubu k přijatému opatření uvedlo: „Je nepřijatelné, aby Putinův režim zneužíval sport a sportovce pro svou válečnou propagandu  […]  Za okolností takové neodůvodněné a bezprecedentní vojenské agrese by bylo nepřijatelné, aby ruský režim čerpal jakékoli výhody ze zapojení ruských nebo běloruských hráčů do Wimbledonu“. Předseda klubu a ředitel turnaje Ian Hewitt dodal, že tento krok byl jediným možným v souladu s nařízeními britského kabinetu. Londýnští organizátoři se rozhodli preferovat bezpečnost tenistů a také předejít eventualitě, kdy by člen britské královské rodiny musel předávat trofej ruskému tenistovi. V reakci zazněl silný nesouhlas z Ruska, včetně kritiky tiskového mluvčí ruského prezidenta Dmitrije Peskova. Rozhodnutí odmítla také úřadující světová jednička Novak Djoković, Rafael Nadal či wimbledonská rekordmanka Martina Navrátilová. Naposledy předtím Wimbledon znemožnil účast na základě národnosti Němcům a Japoncům po druhé světové válce, jako reprezentantům zemí poražené Osy. 

Tenisové okruhy přitom zvolily menšinový přístup, když naopak většina mezinárodních sportovních soutěží ruské a běloruské sportovce plošně vyloučila, k čemuž došlo i v týmovém Davis Cupu a Billie Jean King Cupu. V souladu s tímto přístupem zakázal britský tenisový svaz Lawn Tennis Association start Rusů a Bělorusů na turnajích ve Velké Británii. Naopak zbylé dva grandslamy French Open a zářijový US Open, hrané po začátku ruské invaze, respektovaly přístup společného březnového prohlášení, s neutralizovanou účastí těchto tenistů.

Asociace tenisových profesionálů (ATP) a Ženská tenisová asociace (WTA), organizující profesionální okruhy, potrestaly jednostrannou restrikci ze strany All England Clubu o měsíc později, když 20. května oznámily nepřidělení wimbledonských bodů do žebříčků ATP a WTA. Mezinárodní tenisová federace (ITF) se přidala s odebráním bodů do žebříčku vozíčkářů a juniorské kombinované klasifikace ITF. Organizace svůj krok zdůvodnily porušením smluv All England Clubem ve smyslu nepřípustnosti diskriminace tenistů na základě národnosti, nebezpečností precedentu určování vlastních podmínek samotnými turnaji, rovněž jako narušením integrity tvorby žebříčků kvůli nemožnosti zisku bodů vyloučenými tenisty. Odejmutí bodů Wimbledonu kritizovala řada tenistů včetně Djokoviće, Karolíny Plíškové, Karolíny Muchové, Andyho Murrayho či Benoîta Paireho 

Ženská tenisová asociace udělila All England Clubu za zákaz startu pokutu 250 tisíc dolarů a britskému svazu LTA 750 tisíc dolarů. Oba britské subjekty avizovaly odvolání proti rozhodnutí. Finanční postih přišel i ze strany Asociace tenisových profesionálů.

Vítězové 

Mužskou dvouhru opět vyhrál Srb Novak Djoković, v 35 letech a 49 dnech jako druhý nejstarší šampion open éry. Sedmou wimbledonskou trofejí se zařadil na druhé místo statistik po bok Williama Renshawa a Peta Samprase a po Borgovi, Samprasovi, Federerovi a Nadalovi se stal pátým tenistou otevřené éry se čtyřmi tituly z jediného grandslamu v řadě. Dvacátou první grandslamovou trofejí se na druhé příčce historických statistik osamostatnil od Federera. Třicátým druhým finále na grandslamech vytvořil nový mužský rekord. Již výhrou v úvodním kole se stal prvním tenistou historie, který na každém ze čtyř majorů vyhrál alespoň osmdesát zápasů.

V ženské dvouhře zvítězila 23letá Jelena Rybakinová, která se stala prvním vítězem grandslamové dvouhry z Kazachastánu, nejmladší wimbledonskou finalistkou od 21leté Muguruzaové v roce 2015 a nejmladší šampionkou od 21leté Kvitové v roce 2011.

V mužské čtyřhře triumfovali Australané Matthew Ebden a Max Purcell, kteří si odvezli první grandslamové trofeje v této kategorii. V průběhu turnaje odvrátili osm mečbolů, dvakrát otočili průběh ze stavu 0–2 na sety a v šesti zápasech odehráli pět pětisetových bitev. Ebden si po boku Stosurové navíc zahrál finále mixu.

Titul z ženské čtyřhry připadl Češkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové, jež navázaly na wimbledonské vítězství z roku 2018. Celkově pátým grandslamem z deblových soutěží se staly šestou dvojicí otevřené éry, která vyhrála alespoň pět majorů, rovněž tak druhým českým párem s dvěma wimbledonskými vavříny po titulech Novotné se Sukovou z let 1989 a 1990.

Triumf ve smíšené čtyřhře obhájili Američanka Desirae Krawczyková s Britem Nealem Skupskim. Stali se tak první dvojicí od sourozenců Cyrila a Heleny Sukových z roku 1997, která dokázala obhájit titul. Krawczyková si odvezla čtvrtou trofej z grandslamového mixu a pro Skupského to bylo druhé takové vítězství.

Galerie vítězů

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2022 byl proti předešlému ročníku navýšen o 5 334 000 liber (15,2 %), respektive o 6,2 % proti poslednímu předcovidovému ročníku 2019. Dosáhl tak částky 40 350 000 liber. Vítězové dvouher si připsali 2 miliony liber, což znamenalo meziroční nárůst o 300 tisíc liber. Organizátoři pokračovali v trendu navyšování částek pro vyřazené v rané fázi turnaje. Odměny v kvalifikacích se zvýšily o 26 % vůči roku 2021 a 48,1 % proti roku 2019. Tenisté, kteří vypadli v úvodním kole dvouhry si odnesli 50 tisíc liber, což činilo o 4,2 % více než v předchozí sezóně a o 11,1 % vůči poslednímu předcovidovém ročníku. Dotace turnajů vozíčkářů a kvadruplegiků meziročně narostly o 19,8 % a k roku 2019 o 40,1 %.

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy

Smíšená soutěž legend

Odhlášení a zákaz startu 
Tenisté, kteří se odhlásili před rozehráním grandslamu, nebo jim jako reprezentatům Ruska a Běloruska AELTC zakázal start.

Mužská dvouhra

Nasazení

Úplný seznam

Ženská dvouhra

Nasazení

Úplný seznam

Mužská čtyřhra 
  Roberto Carballés Baena /  Pablo Carreño Busta → nahradili je  Nicholas Monroe /  Tommy Paul
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos → nahradili je  Daniel Altmaier /  Carlos Taberner
  Alexandr Bublik /  Jiří Veselý → nahradili je  Sander Arends /  Quentin Halys
  Federico Coria /  Hugo Dellien → nahradili je  Robert Galloway /  Max Schnur
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios → nahradili je  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez

Ženská čtyřhra 
  Misaki Doiová /  Makoto Ninomijová → nahradily je  Chan Sin-jün /  Ču Lin
  Danka Kovinićová /  Rebecca Petersonová → nahradily je  Anna-Lena Friedsamová /  Ann Liová
  Jelena Rybakinová /  Clara Tausonová → nahradily je  Tamara Korpatschová /  Harmony Tanová
  Tamara Korpatschová /  Harmony Tanová → nahradily je  Valentini Grammatikopoulouvá /  Peangtarn Plipuečová
 Rosalie van der Hoeková /  Alison Van Uytvancková → nahradily je  Elisabetta Cocciarettová /  Viktorija Tomovová

Smíšená čtyřhra 
  Łukasz Kubot /  Marta Kosťuková → nahradili je  Nikola Ćaćić /  Aleksandra Krunićová
  Ken Skupski /  Heather Watsonová → nahradili je  Joran Vliegen /  Ulrikke Eikeriová

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
  Ivan Dodig /  Latisha Chan
  Kyle Edmund /  Olivia Nichollsová
  Jamie Murray /  Venus Williamsová
  Jonny O'Mara /  Alicia Barnettová
  Ken Skupski /  Heather Watsonová

Kvalifikanti 
Před rozehráním hlavních probíhaly mezi 20. až 23. červnem 2022 kvalifikace. Dějištěm se stal areál Bank of England Sports Ground, na londýnském předměstí Roehampton. Do dvouher postoupilo dvacet jedna mužů a devatenáct žen.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté nastoupili do hlavních soutěží pod žebříčkovou ochranou (PR – chráněný žebříček).

Smíšená čtyřhra
  Łukasz Kubot /  Marta Kosťuková
  Édouard Roger-Vasselin /  Alizé Cornetová

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
 
 100. výročí Centre Courtu na YouTube
 

 
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022
Tenis ve Spojeném království v roce 2022